Haplocyclodesmus är ett släkte av mångfotingar. Haplocyclodesmus ingår i familjen Sphaeriodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Haplocyclodesmus